L'Embuscade est un cocktail réputé dans la ville de Caen, dans le Calvados. C'est un mélange à base de crème de cassis, de vin blanc, de calvados et de bière.

Invention 
Un bar du centre historique de Caen, le Montmartre, anciennement Chez Raymond, s'attribue la paternité de la boisson qui a été massivement adoptée par les étudiants de la ville. Cependant Le 23, première affaire du propriétaire de Chez Raymond, et le Vertigo le premier bars de la rue Ecuyère reconnaissent aussi la paternité de l'Embuscade. De plus, le Vertigo, à l'époque sur le thème d'Alfred Hitchcock, explique le nom ce cocktail, qui serait son premier cocktail lors de son ouverture en 1992, par le fait que tous les noms de leurs cocktails étaient liés aux noms des œuvres d'Hitchcock (d'où le nom de Vertigo, nommé Sueur Froide en français). Le nom de l'Embuscade viendrait donc de Le Diable en Embuscade d'Hitchcock et aurait été créée en 1992.

La boisson s'est peu à peu diffusée en Normandie puis dans d'autres villes de France comme Rennes, Bordeaux, Paris, Lille, Nantes ou Grenoble mais également à l'étranger comme à Genève (Suisse) ou en Thaïlande .

Notes et références 

Culture à Caen
Cocktail alcoolisé